Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Sevier (Sevier County) :
Comté de Sevier, situé dans l'État de l'Arkansas ;
Comté de Sevier, situé dans l'État du Tennessee ;
Comté de Sevier, situé dans l'État de l'Utah.